Heart of Oak (Corazón de roble, en español) es una canción patriótica del siglo XVIII y la marcha oficial de la Marina Real británica. También es la marcha oficial de varias marinas armadas de la Commonwealth, incluida la Marina Real canadiense y la Armada Real neozelandesa. También fue la marcha oficial de la Armada Real australiana hasta que fue reemplazada por una nueva marcha titulada Armada Real australiana.

Historia y antecedentes 
La música de Heart of Oak fue escrita en 1759 por el compositor William Boyce, la letra por el actor David Garrick, para la pantomima Harlequin's Invasion de Garrick, a la que también contribuyeron otros. La pantomima se representó por primera vez en la víspera de Año Nuevo de ese año en el Teatro Real de Drury Lane, Londres, con el solista de Handel, Samuel Thomas Champnes, cantando Heart of Oak.

El «año maravilloso» al que se hace referencia en el segundo verso fue el Annus Mirabilis de 1759, durante el cual las fuerzas británicas obtuvieron la victoria en varias batallas importantes: la batalla de Minden, el 1 de agosto de 1759; la batalla de Lagos, el 19 de agosto de 1759; la batalla de las Llanuras de Abraham (a las afueras de la ciudad de Quebec), el 13 de septiembre de 1759; y la batalla de la bahía de Quiberon, el 20 de noviembre de 1759. La última batalla frustró un proyecto de invasión francés planeado por el duque de Choiseul para derrotar a Gran Bretaña durante la guerra de los Siete Años, de ahí la referencia en la canción a las barcazas de invasión de «fondo plano». Estas victorias fueron seguidas unos meses más tarde por la batalla de Wandiwash en la India, el 22 de enero de 1760.

El roble en el título de la canción se refiere a la madera con la que generalmente se fabricaban los buques de guerra británicos durante la era de navegación a vela . El «corazón de roble» es la madera central más fuerte del árbol. La referencia a «hombres libres, no esclavos» en la letra hace referencia al estribillo («¡Los británicos nunca serán esclavos!») del aria Rule, Britannia!, escrita y compuesta dos décadas antes.

Versiones

Letra original 
La canción fue escrita originalmente por William Boyce para ser interpretada en un teatro de Londres en el año 1759, con letra de David Garrick.

Versión extendida y alternativa

Nueva versión 
Una nueva versión fue presentada el 16 de abril de 1809 y publicada por el reverendo Rylance.

Usos en la cultura popular 
El primer verso y estribillo de la versión alternativa de la canción se escuchan en Star Trek: The Next Generation (temporada 3, episodio 18, titulado «Allegiance»), cantados por Patrick Stewart, en su papel como un doppelgänger alienígena del capitán Jean-Luc Picard. Ese primer verso y estribillo son también interpretados por Peter Ustinov y Dean Jones en la película de Disney de 1968 Mi amigo el fantasma.

Referencias

Enlaces externos 

 
 «Heart of Oak» (MP3) en Sounds of the Stadacona Band 
 «Heart of Oak» (MP3) en Canadian Historical Sound Recordings 

Canciones del siglo XVIII
Marina Real británica
Marchas militares de Reino Unido